Die Tennis Open Stadtwerke Meerbusch 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. August 2018 in Meerbusch stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Meerbusch